Оливер Марах и Мате Павић су освојили турнир. У финалу су савладали Хуана Себастијана Кабала и Роберта Фару са 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 
Резултати такмичења на сајту protennislive.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2018.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушки парови